У сезоні 1964/1965 чемпіонами стали Манчестер Юнайтед. Вест Хем Юнайтед виграв Кубок кубків.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати

Другий дивізіон 

Результати

Третій дивізіон 

Результати

Четвертий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи;С = Середня результативність; Р = Різниця; О = Очки

Результати

Посилання 
Сезон 1964/65 

Футбольна ліга
Англія
Англія